Forssell er navnet på flere personer:
 Christian Didrik Forssell – svensk kobberstikker fra det 19. århundrede
 Hans Ludvig Forssell – svensk historiker og embedsmand fra det 19. århundrede
 Karl Bror Jakob Forssell – svensk botaniker og pædagog fra det 19. århundrede
 Victor Reinhold Forssell – svensk maler fra det 19. århundrede